Amerikai Egyesült Államok
 Orangeburg (Dél-Karolina)
 Orangeburg (New York)
 Orangeburg megye